Schlosssee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schlosssee (Penkun) – sjö, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Jezioro Stolsko – sjö på gränsen mellan Tyskland och Polen, tyskt namn Schlosssee (Blankensee)